Бундеслига 2016/2017 — 54-й чемпионат Германии по футболу. Чемпионат начался 26 августа 2016 года, последние матчи состоялись 21 мая 2017 года. В турнире приняли участие 18 команд.

По итогам предыдущего сезона лигу покинули «Штутгарт» и «Ганновер 96». Их заменили «Фрайбург» и «РБ Лейпциг», занявшие соответственно 1-е и 2-е места во Второй Бундеслиге 2015/16.

Чемпионом за два тура до окончания чемпионата и пятый раз подряд стала мюнхенская «Бавария».

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Потуровая таблица

Статистика

Бомбардиры

Голевые передачи

Гол+пас 

{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|-
!Место
!Игрок
!Клуб
!Гол
!Пас
!Гол+пас<ref 
|-
|1
|align="left"| Роберт Левандовский
|align="left"|Бавария
|30
|5
|35
|-
|2
|align="left"| Пьер-Эмерик Обамеянг
|align="left"|Боруссия Д
|31
|2
|33
|-
|3
|align="left"| Антони Модест
|align="left"|Кёльн
|25
|2
|27
|-
|4
|align="left"| Эмиль Форсберг
|align="left"|РБ Лейпциг
|8
|19
|27
|-
|5
|align="left"| Тимо Вернер
|align="left"|РБ Лейпциг
|21
|5
|26

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев (+8):
 25/02/2017 «Бавария» 8:0 «Гамбург»
 Самая крупная победа гостей (+6):
 29/04/2017 «Вольфсбург» 0:6 «Бавария»
 Самое большое количество забитых мячей (9):
 13/05/2017 «РБ Лейпциг» 4:5 «Бавария»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Бундеслиги
 Бундеслига на Kicker.de
 Бундеслига на UEFA.com
 Немецкий футбол

2016
Германия
Спорт в Германии в 2016 году
Спорт в Германии в 2017 году